peut désigner :

Allemagne

Empire allemand 
  d'infanterie bavaroise
 
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie
  de cavalerie de la  d'infanterie
  brigade d'infanterie de la  d'infanterie

Allemagne fédérale

Argentine

Australie

Autriche-Hongrie

Canada
  Brigade d'infanterie canadienne

Croatie

Espagne

République d'Espagne

États-Unis

France 
  de chasseurs de la  d'infanterie
  de dragons de la  de cavalerie
  d'infanterie de la  puis de la  division d'infanterie
  légère de la  de cavalerie
  mécanisée
  motorisée

Inde

Israël

Liban

Nouvelle-Zélande

Pologne

République des Deux Nations

Deuxième République

Troisième République

Roumanie

Royaume-Uni 
  blindée

Suisse

Ukraine

Union soviétique

Yougoslavie